Nederland nam deel aan de Paralympische Zomerspelen 1980 in Arnhem.

Medailleoverzicht

Atletiek

Boogschieten

Basketbal

Gewichtheffen

Goalball

Schermen

Schietsport

Tafeltennis

Volleybal

Zwemmen 
''

1980
Land op de Paralympische Zomerspelen 1980